In der Liste der Baudenkmale in Langelsheim sind alle Baudenkmale in der niedersächsischen Gemeinde Langelsheim aufgelistet. Die Quelle der Baudenkmale ist der Denkmalatlas Niedersachsen. Der Stand der Liste ist der 31. Oktober 2022.

Allgemein

Astfeld 

|}

Bredelem 

|}

Langelsheim 

|}

Lautenthal 

|}

Lutter am Barenberge 

|}

Ostlutter 

|}

Wallmoden 

|}

Wolfshagen im Harz 

|}

Außerhalb 

|}

Weblinks 
 Denkmalatlas Niedersachsen

Langelsheim
!